Erik Andersson – nuotatore
 Erik Andersson – pallanuotista
 Erik Andersson – calciatore